W Polsce 
 Jaraczewo – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo 
 Jaraczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo
 Jaraczewo – osada położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice – zlikwidowane po wojnie
 gminie Jaraczewo – gmina miejsko wiejska 
 Jaraczewo – dawna gromada